Hoehneliella är ett släkte av svampar. Hoehneliella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hoehneliella